Wood County (Ohio)
 Wood County (Texas)
 Wood County (West Virginia)
 Wood County (Wisconsin)